Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pavel Šnobel che ha battuto in finale George Bastl 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)
 Marsel İlhan (quarti di finale)
 Ti Chen (quarti di finale)

 Alexander Satschko (secondo turno)
 Pavel Šnobel (Campione)
 Kamil Čapkovič (primo turno)
 Rui Machado (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2008